Le Tournoi de Monte-Carlo 1983 s'est déroulé du 28 mars au 3 avril et a vu la victoire de Mats Wilander qui remportait à cette occasion son  sur le circuit ATP.

Faits marquants

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de Monte-Carlo
 Saison 1983 de l'ATP

Liens externes 
    Site officiel
 
 

ATP 1983
1983 à Monaco
Monte-Carlo
Tennis en mars 1983
Tennis en avril 1983